

Березлоджі () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Сірецел.

Березлоджі () — село у Оргіївському районі.